

Patronymes

Anne Teresa De Keersmaeker, danseuse et chorégraphe belge de danse contemporaine ;
François De Keersmaecker, avocat belge ;
Jolente De Keersmaeker, actrice et metteuse en scène belge de théâtre contemporain ;
Paul De Keersmaeker, homme politique belge.

Entreprise  

Brasserie De Keersmaeker, ancien nom de la Brasserie Mort Subite.

Patronyme flamand